Breaking Point kan syfta på:

 Breaking Point – en sång av Keri Hilson
 Breaking Point – en amerikansk film från 1950, se Illdåd ombord
 Breaking Point (1975) – en svensk film från 1975
 Breaking Point – en kanadensisk-amerikansk film från 1976, se Ett steg för långt
 Breaking Point (1985) – en svensk film från 1985 i regi av Kjell-Åke Andersson
 Breaking Point – en amerikansk film från 1989, se Den djävulska planen